

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 9 podstawowych
 Stasin – część miasta Niemcza
 Stasin – część wsi Kosinowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Stasin – część wsi Gawłówka w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Stasin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Konopnica 
 Stasin – część wsi Pawłów w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice
 Stasin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wojciechów 
 Stasin – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel 
 Stasin – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 Stasin – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż
 Stasin – część wsi Zgórze w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny
 Stasin – kolonia wsi Podebłocie w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
 Stasin – część wsi Tomczyn w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Stasin – część wsi Dziurków w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą
 Stasin – część wsi Nowe Kanigowo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów
 Stasin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Paprotnia 
 Stasin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie 
 Stasin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło 
 Stasin – część wsi Strykowice Górne w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Stasin – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin

Zobacz też 
 Stasin Dolny
 Stasin Polny
 Rezerwat przyrody Stasin